Southern District kan syfta på:

Belize 
1 Stann Creek, distrikt,

Botswana 
2 Södra Botswana, distrikt,

Hongkong 
3 Öarna, distrikt,

Israel 
4 Södra distriktet, distrikt,

Malaysia 
5 Selatan (distrikt i Malaysia), Pinang, 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar